Oleg Ivanovich Samsonov(russo, СОле́г Ива́нович Самсо́нов - Novovoronezh, 7 de setembro de 1987) - é um futebolista russo, que atua no Zenit São Petersburgo.

Início

Surgiu em 2004, no Sportakademklub, mas antes esteve em equipes de porte minúsculo da Rússia (Atom, Fakel Voronezh e Akademika), quando foi para o Zenit, já no ano seguinte.

Empréstimos
Sem espaço na equipe da ex-capital russa, Samsonov foi emprestado a outros clubes, com o intuito de ganhar mais experiência. A primeira equipe que acolheu o jovem meio-campista foi o Spartak Nalchik, em 2007, e este mesmo time o recebeu novamente em 2009.

Também teve uma passagem modesta pelo FC Khimki, clube dos arredores de Moscou, sem muito alarde.

Ligações Externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Zenit São Petersburgo
Futebolistas do Krylia Sovetov